

Geografia

Argentina 
Longchamps (Buenos Aires) — no Partido de Almirante Brown

França 
Longchamp (Côte-d'Or), comuna da Borgonha
Longchamp (Haute-Marne) — pequena comuna da Champanha-Ardenas
Longchamps (Eure) — comuna da  Alta-Normandia
Longchamp-sous-Châtenois — comuna da Lorena, Vosges
Longchamps-sur-Aire — comuna da Lorena, Meuse
Longchamp-sur-Aujon — comuna da Champanha-Ardenas, no departamento de Aube
Saint-François-Longchamp — comuna de Ródano-Alpes
Hipódromo de Longchamp — no Bois de Boulogne, em Paris

Outros 
Patinadores em Longchamp — pintura de Renoir
De Tomaso Longchamp — modelo de automóvel

Desambiguações de topônimos